La cugina – film del 1920 diretto da Gero Zambuto
La cugina – film del 1974 diretto da Aldo Lado